AMD Congo to nazwa mobilnej platformy zaprojektowanej wspólnie przez inżynierów AMD i dawnego ATI przeznaczonej do małych notebooków.

W skład platformy wchodzi dwurdzeniowy 65nm procesor Athlon 64 X2 L o nazwie kodowej "Conesus" wyposażony w 1 MB pamięci Cache L2, obsługujący pamięci DDR2 800MHz i charakteryzujący się TDP na poziomie 15 W.

Współpracuje on z chipsetem AMD M780, mostkiem północnym SB710 i kartą graficzną ATI Mobility Radeon HD 3200.

Platforma trafiła na rynek we wrześniu 2009 roku i ma rywalizować z platformami Intel CULV oraz NVidia ION.

Komputery oparte na platformie AMD Congo 
 Acer Ferrari One F200
 Asus EeePC 1201T
 MSI Wind U230
 MSI X-Slim X430
 Fujitsu LifeBook P3010
 Lenovo ThinkPad X100e

Przypisy

Zobacz też 
 AMD Puma

Procesory AMD